Bibong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bibong-myeon, Wanju-gun, socken i Wanju-gun, Norra Jeolla,  
 Bibong-myeon, Cheongyang-gun, socken i Cheongyang-gun, Södra Chungcheong, 
 Bibong-myeon, Hwaseong, socken i Hwaseong, Gyeonggi,